Arthur Forbes kan syfta på bland andra:

* Arthur Forbes, 1:e baronet (död 1632), skotsk krigare
 Arthur Forbes, 1:e earl av Granard (1623–1695), skotsk krigare
 Arthur Forbes, 2:e earl av Granard (1656?–1734), irländsk peer
 Arthur Forbes, 9:e earl av Granard (1915–1992), irländsk peer